Sobrado ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden.

In Brasilien:
 Sobrado (Paraíba)

In Portugal:
 Sobrado (Castelo de Paiva), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Castelo de Paiva
 Sobrado (Valongo), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Valongo
 Sobradelo da Goma

In Spanien:
 Sobrado (A Coruña), eine Gemeinde in der Provinz A Coruña, in der Autonomen Region Galicien
 Sobrado (León), eine Gemeinde in der Provinz León, in der Autonomen Region Kastilien und León

Sobrado ist der Familienname von:
 Francisco Sobrado (* 1980), schwedischer Schauspieler chilenischer Herkunft

Siehe auch:
 Kloster Sobrado (Santa María de Sobrado), Kloster in der Provinz A Coruña in Sobrado, Galicien, Spanien